Il singolare del DFS Classic 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Pam Shriver era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–2, 6–1 contro Claudia Kohde Kilsch.

Teste di serie
Le prime 9 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1988